Kanis ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Kanis (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Otto Kanis (1857–1942), deutscher Kaufmann, Brauereibesitzer und Politiker
 Paul Kanis (1899–1978), deutscher Industrieller
 Regine Kanis (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Stefan Kanis (* 1968), deutscher Hörspielregisseur
 Willy Kanis (* 1984), niederländische Radsportlerin

Kanis ist der Ortsname von
 Kanis (Woerden), Dorf in der niederländischen Gemeinde Woerden
 Kaniš, assyrischer Karum im Altertum, Ausgrabungsort Kültepe

Siehe auch:
 Kanies